Нижние Кузлы — село в Пономарёвском районе Оренбургской области, административный центр Нижнекузлинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 26 километров по прямой на восток-юго-восток от районного центра села Пономарёвка.

История 
Основано в 1833 году переселенцами из села Иртузино Пензенской губернии. В советское время работали колхозы «Луна», «Путь к коммунизму» и «Искра».

Население 
Постоянное население составляло 378 человек в 2002 году (мордва 92 %), 293 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Пономарёвского района